Феррит свинца(II) — неорганическое соединение,
комплексный оксид свинца и железа
с формулой PbFeO,
кристаллы.

Получение 
 Спекание смеси свежеосаждённых аммиачным раствором гидроксидов свинца и железа :

Физические свойства 
Феррит свинца(II) образует кристаллы

Примечания

Литература 
 
 

Ферриты
Соединения железа по алфавиту
Соединения свинца